Ма́ллинз (Ма́ллинс; ) — английская фамилия. Известные носители:
 Маллинз, Дэниел Джозеф (1929—2019) — католический прелат, епископ Меневии с 12 февраля 1987 по 12 июня 2001 года.
 Маллинз, Кейт — британская певица, участница вокального трио The Puppini Sisters.
 Маллинз, Мэтт (род. 1980) — американский актёр, пятикратный чемпион мира по карате.
 Маллинз, Патрик (род. 1992) — американский футболист.
 Маллинз, Ричард (1955—1997) — американский певец, музыкант и композитор, работавший в жанре современной христианской музыки.
 Маллинз, Шон (род. 1968) — американский автор-исполнитель песен.
 Маллинз, Эйми (род. 1976) — американская актриса, модель и спортсменка, участница Паралимпийских игр.
 Маллинс, Джефф (род. 1942) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Маллинс, Дэниел (род. 1978) — британский музыкант, ударник дум-метал-группы My Dying Bride.
 Маллинс, Крейг (род. 1964) — американский цифровой художник и концепт-художник.
 Маллинс, Майк (род. 1970) — ирландский регбист и регбийный тренер.